Osoby o tym nazwisku:
 Edward Amoore – brytyjski strzelec
 John E. Amoore – brytyjski biochemik
 Judy Amoore – australijska lekkoatletka